Kallendorf ist der deutsche Namen von:

 die Gemeinde Chvalovice in Tschechien
 die Ortschaft Kalno, Gemeinde Żarów, Polen

Kallendorf ist der Familienname folgender Personen:
 Craig William Kallendorf (1954–2023), US-amerikanischer Philologe